

Sciences et techniques 
 La météorite de Vigarano, ou simplement Vigarano, est une météorite tombée le  près du village de Vigarano Pieve, dans la commune de Vigarano Mainarda (province de Ferrare, région Émilie-Romagne, Italie). C'est une chondrite carbonée du groupe CV, dont elle est le lithotype.
 Le groupe de Vigarano, ou groupe CV, est un groupe de chondrites carbonées (des météorites primitives) similaires à la météorite de Vigarano.

Toponyme 

 Vigarano Mainarda, une commune de la province de Ferrare (région Émilie-Romagne) ;
 Vigarano Pieve, un village situé dans la commune précédente, connu pour la chute, en 1910, de la météorite de Vigarano.